Hluboký může být místopisný název nebo jeho součást:

 Hluboký (hrad), zřícenina hradu v okrese Olomouc
 Hluboký (Ostrov), vesnice, část města Ostrov v okrese Karlovy Vary
 Hluboký (rybník), rybník u Podlesí v okrese Pardubice
 Hluboký (tvrz), zaniklá tvrz v okrese Rakovník
 Hluboký Důl, část obce Nebovidy v okrese Kolín
 Hluboký Kovač, přírodní památka u obce Kovač v okrese Jičín
 Hluboký potok, více míst
 Hluboký rybník, více míst
jiný význam
 Hluboký ohýbač prstů
 Hluboký pánevní zánět
 Hluboký vesmír
 Hluboký web

Podobné názvy 
 Hluboká
 Hluboké

Rozcestníky - místopisné jméno